Griffin House ist der Name folgender Objekte:

 Griffin House (Hamilton), Kanada
 Griffin House (Portland, Maine), NRHP-ID 84001360
 Griffin House (Moss Point, Mississippi), NRHP-ID 83000955